Szekszárd beschreibt:

 die ungarische Kleinstadt, siehe Szekszárd 
 die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szekszárd 
 den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szekszárd